Manurhin (wapenfabrikant), een Franse munitie- en wapenfabrikant
 Manurhin (scooter), een historisch merk van scooters